Список станцій Українських залізниць

7